Кишенський; Кішенський

 Василь Кишенський (? — 1768) — військовий суддя, полковник Війська Запорозького Низового.
 Кішенський Дмитро Павлович (1858—1933) — патологоанатом, професор. Ректор Новоросійського університету (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова) (1913—1917).